Orm pode se referir a:

 Orm ou Ormin, monge inglês do século XII, autor do Ormulum
 ORM, sigla utilizada para se referir ao mapeamento objeto-relacional, técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada aos objetos utilizando bancos de dados relacionais. 
 ORM ou Organizações Rômulo Maiorana - grupo brasileiro que controla empresas no ramo das telecomunicações

Desambiguação